Чепелюк — украинская фамилия.
 Чепелюк, Александр Игоревич (род. 1997) — украинский футболист.
 Чепелюк, Сергей Георгиевич (1921—1985) — Герой Советского Союза.